Louise Brissette est une physiothérapeute québécoise à Plessisville, le .
Tiffany Brissette, née le  à Paradise, Californie est une actrice américaine.